Irmãos Campos pode referir-se a:

Augusto de Campos (1931) - poeta, tradutor e ensaísta brasileiro. 
Haroldo de Campos (1929-2003) - poeta e tradutor brasileiro.